A kóma szó lehetséges jelentései:
 kóma az orvostudomány területén
 kóma, az üstökös magját körülvevő gömb alakú ködös rész
 kóma, az optika területén a lencsék egyik leképezési hibája
Művészet
 Kóma (1977), Robin Cook regénye
 Kóma (1978), Robin Cook-regényből készült film
 Kóma (2012), Robin Cook-regényből készült film